Чи́змен, Чи́зман () — английская фамилия. Известные носители:

 Чизмен, Гвен (род. 1951) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Чизмен, Джозеф (1843—1896) — президент Либерии.
 Чизмен, Томас Фредерик (1846—1923) — новозеландский ботаник, зоолог и натуралист.

Примечания